Znane osoby noszące nazwisko Szczerski:
 Andrzej Szczerski – polski historyk sztuki
 Krzysztof Szczerski – polski politolog, wiceminister spraw zagranicznych w latach 2007-2008
 Mariusz Szczerski – polski muzyk, wokalista zespołu Honor